El término hospital central puede referirse a:

Centros sanitarios
 Hospital Central de San Carlos: hospital chileno localizado en la ciudad de San Carlos, fundado en 1874.
 Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla: hospital militar madrileño (España) fundado en 1896.
 Hospital Central de Maracay: hospital ubicado en la Parroquia Madre María de San José de Maracay (Venezuela) fundado en 1973.2
 Hospital Central de Mendoza: hospital ubicado en la ciudad argentina de Mendoza (Mendoza), fundado en 1945.
 Hospital Central de San Isidro: hospital localizado en la ciudad argentina de San Isidro (Buenos Aires), fundado en 2003.

Series de televisión
 Hospital Central (serie de televisión): drama médico español emitido entre los años 2000 al 2012.